L’Enlèvement est le septième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Dans ce septième tome, trois ans ont passé depuis le roman Le Journal d’Onyx.

Résumé 
Le magicien Élund décède brusquement et est trouvé par trois de ses élèves, Liam, Lassa et Jenifael.
Hawke, le nouveau mage, dit à Wellan que l'ancien professeur a laissé un coffret contenant des messages pour lui et quelques-uns de ses hommes.
Wellan reçoit aussi comme cadeau une pierre dont il ignore l'utilité.
Plus tard, ce sera son fils, Dylan, qui lui apprendra comment s'en servir. La première fois qu'il utilise cette pierre, Wellan découvre son père, mourant. Le lendemain, il se rendra aux funérailles de son paternel, la mort dans l'âme. En même temps, il découvre qu'Onyx, un ancien renégat, a fusionné avec l'esprit de Farell, le mari de Swan. Celui-ci devient alors professeur pour la moitié des élèves du château, étant trop nombreux pour que seul Hawke s'occupe de leur éducation magique. Dispersés sur les côtes d'Enkidiev, les chevaliers se font attaquer par des hommes insectes ayant une carapace indestructible et étant donc plus résistants que ceux affrontés précédemment. Deux chevaliers perdront la vie au cours de cette bataille et Falcon sera gravement blessé. Mais leurs malheurs ne s'arrêteront pas là : Kevin, un autre chevalier, a été enlevé. Wellan et Farell décident d'aller sauver le jeune homme, emprisonné sur l'île d'Irianeth. Une fois sauvé, Kevin est empoisonné, s'isole de ses compagnons et tente de s'ôter la vie, mais Dylan, le fils de Wellan, l'en empêche.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2005
2005 en fantasy
Enlèvement dans la littérature